Sony Ericsson K790i, Sony Ericsson K800i — камерофоны, флагманы линейки 2006 года сотовых телефонов компании Sony Ericsson.

Технические характеристики

См. также 

 Sony Ericsson

Ссылки 
 Русский Клуб Sony Ericsson
 Sony Ericsson K790i: впервые — телефонный Cyber-shot
 K790/800 — Советы фотографа
 - Подробнейшие характеристики